Altenhorst ist der Name folgender Orte:
 Altenhorst (Langenhagen), Ortsteil von Langenhagen, Niedersachsen
 Altenhorst (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen